Сельское поселение Михайловское — упразднённое сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.
Центр — село Михайловское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Михайловский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Михайловское и Харовское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Харовское с административным центром в городе Харовске.

Жители ведут личное подсобное хозяйство. Работают 2 продовольственных магазина, АТС, ФАП, дом культуры, школа, детский сад.

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на севере со Ильинским сельским поселением,
 на западе с Харовским сельским поселением,
 на юге с Семигородним сельским поселением,
 на востоке с Житьёвским и Устьрецким сельскими поселениями Сямженского района.

По территории протекает река Пиньша, по северной границе — Кубена.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в Михайловский сельсовет входили 30 населённых пунктов. В 2000 году были упразднены деревни Дырково, Еськово, Злобиха, Увариха.

С тех пор и до 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входило 26 населённых пунктов, в том числе
25 деревень,
1 село. Только 11 населённых пунктов жилые.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Михайловское сельское поселение на сайте администрации Харовского района

Упразднённые муниципальные образования Харовского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году